

Bułgaria 
 Medowo – wieś w obwodzie Burgas
 Medowo – wieś w obwodzie Dobricz
 Medowo – wieś w obwodzie Stara Zagora